30 километр — название нескольких железнодорожных остановочных пунктов:
 до 2018 года — остановочного пункта Заря на линии Москва — Нижний Новгород в Московской области
 бывшего остановочного пункта на линии Чудово — Великий Новгород в Новгородской области
 остановочного пункта на линии Голутвин — Озёры
 остановочного пункта Крымской железной дороги